

l'île de Queimada Grande, dans l'État de São Paulo.

Queimada, boisson alcoolisée galicienne à base d'eau-de-vie.

Queimada, paroisse civile de la municipalité d'Armamar.

Autres 
 Queimada, film de Gillo Pontecorvo

Voir aussi